Чемпионат России по фигурному катанию 2004 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2003/2004 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На Чемпионате 2004 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Санкт-Петербурге.

Расписание чемпионата России: 
8.01.2004 
15:00 - Танцы. Два обязательных танца 
17:00 - Официальное открытие чемпионата 
17:30 - Женщины. Короткая программа 
20:00 - Мужчины. Короткая программа 
9.01.2004 
17:00 - Оригинальный танец 
18:15 - Пары. короткая программа 
20:00 - Женщины. Произвольная программа 
10.01.2004 
17:00 - Оригинальный танец 
18:15 - Пары. короткая программа 
20:00 - Женщины. Произвольная программа 
11.01.2001 
13:00 - Награждение Чемпионов и Призеров Чемпионата

Результаты

Мужчины 
Евгений Плющенко получил в произвольной программе рекордное количество оценок 6,0- 11.

WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
2004 год в фигурном катании
Россия
Россия